Robert Gascoyne-Cecil (1830-1903), 3e markies van Salisbury, Brits conservatief politicus en eerste minister
Robert Gascoyne-Cecil (1893-1972), 5e markies van Salisbury, Brits conservatief politicus
Robert Gascoyne-Cecil (1916-2003), 6e markies van Salisbury, Brits conservatief politicus
Robert Gascoyne-Cecil (1946), 7e markies van Salisbury, Brits conservatief politicus
Robert Cecil (1864-1958), burggraaf van Chelwood, Brits conservatief politicus, minister, diplomaat en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede